A dzsungel vagy Dzsungel a következőkre utalhat:

 esőerdő
 Dzsungel vagy Kassa-Dzsungel, Kassa városrésze.